Pulo Gadung (onderdistrict), onderdistrict van de gemeente Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in de stad Jakarta, Indonesië.
 Pulo Gadung (Pulo Gadung), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Jakarta in de provincie Jakarta, Indonesië
 Pulo Gadung (Darul Hasanah), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh, Indonesië.
 Pulo Gadung (Lawe Alas), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh, Indonesië.